gatunki ptaków z rodziny pliszkowatych (Motacillidae), na terenie Polski występują:
 pliszka cytrynowa
 pliszka górska
 pliszka siwa
 pliszka żółta

 rzeki
 Pliszka (rzeka) – prawy dopływ Odry
 miejscowości w Polsce:
 Pliszka – osada w Polsce położona w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Bytnica
 konstrukcje
 PZL M-3 Pliszka – polski szybowiec treningowo-akrobacyjny konstrukcji metalowej